Habitus (af latin: "beskaffenhed") har flere betydninger:

Pierre Bourdieu – udvikler et specielt begreb om "habitus"
Vækstform – vækstformen hos planter kan kaldes "habitus"
Holdning (mening) – åndelig holdning, dvs. den indre beskaffenhed, kan være synonym med "habitus"
Habitus kan indfange betydningen af den sociale arv